2 miejscowości w Polsce:
 Wilczkowice Dolne – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Wilczkowice Dolne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew